Józef Sylwester Sosnowski (zm. 1783) – hetman polny litewski
 Józef Konstanty Sosnowski (1863-1933) – aktor i reżyser
 Józef Jan Sosnowski (1865-1940) – architekt
 Józef Sosnowski (ur. 1884) – major piechoty Wojska Polskiego
 Józef Sosnowski (1886–1944) – felczer, członek PPS i POW, sybirak, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Marian Sosnowski (1904-1975) – pedagog, dziennikarz, harcmistrz

Przypisy